Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 260 dans le monde.

 Route fédérale 260 en Allemagne
 Route 260 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Autoroute A260 en France
  dans certains pays